La fusée longue Marche 2D (en chinois : 长征二号丁火箭), également connu sous le nom de Chang Zheng 2D, CZ-2D et LM-2D, est un lanceur chinois.

C'est une fusée a deux étages qui est lancée depuis la base de lancement de Jiuquan. Elle a effectué son premier vol le . 
Elle a été utilisée pour lancement de satellites espion Fanhui Shi Weixing et des satellites de reconnaissance.

Le , le  d'une Longue Marche a été effectué avec succès en lançant le satellite Yaogan 2.

Caractéristiques

1er étage

 Hauteur : 27.91m
 diamètre : 3.35m
 Masse de carburant : 182 000 kg
 Poussée maximale : 2 961.6 kN
 Ergols : UDMH/Peroxyde d'azote
 Propulseur : 4 YF-21C

2ème étage

 Hauteur : 10.9
 diamètre : 3.35
 Masse de carburant : 52 700 kg
 Poussée maximale : 816.3 kN
 Ergols : UDMH/Peroxyde d'azote
 Propulseur : 1 YF-24C

3ème étage (optionnel)

 Impulsion spécifique : 315.5 s
 Poussée maximale : 6.5 kN
 Ergols : UDMH/Peroxyde d'azote
 Propulseur : YF-50D(en)

Liste de lancement 
En date d'août 2022, 62 lanceurs Longue Marche 2D ont effectués un vol orbital, avec 1 seul échec partiel.

2D